Union Mill (Cranbrook), molen in Cranbrook, UK
Union Mill (Cheshire), molen in Cheshire, UK